Il doppio femminile  del torneo di tennis Karshi ITF Combined Event 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Albina Khabibulina e Anastasіja Vasyl'jeva che hanno battuto in finale Ekaterina Byčkova e Veronika Kudermetova 2-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Tara Moore (primo turno)
 Albina Khabibulina /  Anastasіja Vasyl'jeva (Campionesse)

 Veronika Kapshay /  Polina Monova (primo turno)
 Nigina Abduraimova /  Ksenia Palkina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Karshi ITF Combined Event 2014